Argolamprotes är ett släkte av fjärilar som beskrevs av Per Benander 1945. Argolamprotes ingår i familjen stävmalar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Stävmalar
Argolamprotes